Полубояров — русская фамилия.

Известные носители:
 Полубояров, Михаил Сергеевич (род. 1947) — советский и российский историк, государственный и партийный деятель.
 Полубояров, Павел Павлович (1901—1984) — маршал бронетанковых войск, Герой Советского Союза.
 Полубоярова, Татьяна Михайловна (более известна как Анисимова; род. 1949) — советская легкоатлетка, серебряный призёр Олимпийских игр.

См. также